«Поп Америка» ( или ) — культовый мультипликационный фильм Ральфа Бакши, в котором показана история четырёх поколений еврейской семьи, эмигрировавшей из России (тогда ещё Российской империи) в Америку. Параллельно показана история популярной американской музыки, начиная с классического джаза и заканчивая современным (на момент премьеры) панк-роком. Одновременно герои мультфильма оказываются в гуще других громких событий 20 века — Первая мировая война, Великая депрессия, Вторая мировая война, Война во Вьетнаме, становление хиппи и др. Многие персонажи попадают в музыкальный бизнес из низов, становясь поп-звездами, продюсерами и иногда просто падают вниз.

При съёмках фильма использовалась технология — ротоскопирование, при которой фигуры всех персонажей списываются с живых натурщиков. Многие моменты в мультфильме помимо анимации, включают в себя кадры различной кинохроники. А также в мультфильме можно услышать много хитов, соответствующих тому времени.

Производство 
После премьеры мультипликационного фильма «Властелин колец» Ральф Бакши решил начать работать над чем-то более личным. В результате он предложил идею мультфильма «Поп Америка» президенту компании Columbia Pictures Дэну Мэльнику. Бакши хотел снять ленту с обширным саундтреком, который будет предоставлять совершенно новый контекст в кино. Хотя фильм не отражает личный опыт Бакши, на его темы сильно повлияли люди, с которыми он познакомился и общался в Браунсвилле. Характер и внешность каждого персонажа в процессе съемок были дополнены художниками Луизой Зингарелли, Витой, Барри Джексоном и Марсей Адамс, каждый из которых привнес свой собственный вклад в съёмочный процесс.

Бакши вновь использовал технологию ротоскопирования, в попытке захватить большую гамму эмоций и правдоподобность движений, необходимые для сюжета фильма. По его словам: «Ротоскопирование ужасно для тонкостей, поэтому было трудно получить правдоподобные лица».

Сюжет 
В Российской империи казаки устраивают погром в еврейских поселениях и убивают местного раввина. Его жена и сын Залми Белински переезжают в Америку в город Нью-Йорк. Луи, хозяин Кабаре, нанимает Залми для раздачи текстов для танцовщиц. После смерти матери во время пожара на фабрике «Трайангл» Залми начинает работать с Луи, выступая на сцене в костюме лошади. Залми мечтает стать певцом, но во время выступления для солдат в годы Первой Мировой войны начинается налёт немецких самолётов, и Залми получает ранение в шею, из-за чего его голос сильно портится, преграждая этим путь к музыкальной карьере.

Вернувшись в Нью-Йорк, Залми начинает выступать клоуном и встречает стриптизершу Беллу, сразу влюбившись в неё. У Беллы также есть мечта стать певицей, и чтобы помочь ей, Залми связывается с гангстерами, которые помогают ей продвинуться. Белла становится популярной, Залми использует деньги босса мафии и устраивает с ней свадьбу, вскоре у них рождается сын Бенни. Узнав об обмане, гангстеры отправляют в дом Залми пакет с бомбой, при взрыве которой погибает Белла. Спустя годы Бенни становится джазовым пианистом, но, несмотря на мнение отца, решает завязать с этим. После этого отправляется на фронт Второй мировой войны, там же и погибает — его расстреливает немецкий солдат во время игры на пианино в разрушенном доме.

Его сын Тони живёт в Лонг-Айленде. Повзрослев, Тони становится битником и сбегает из дома, перебравшись в Канзас. Добравшись туда, он проводит ночь с официанткой местного дорожного кафе. В Калифорнии Тони случайно знакомится с начинающей группой из шести человек, среди которых вокалистка Фрэнки Харт. Он начинает сочинять им песни. Вскоре группа становится популярной среди хиппи и на одном из выступлений, во время исполнения «Somebody to Love», Тони, находясь в нетрезвом состоянии, падает со сцены и ломает руку. Пока Тони лежит в больнице, Френки и барабанщик группы женятся, но через две недели расходятся, после Френки начинает роман с Тони. Вскоре в группе начинается разлад из-за пристрастия Френки к героину. Также и у Тони появляется зависимость — из-за он перестает придумывать новые песни. Во время концерта, где выступает Джим Хендрикс, Тони встречает белокурого мальчика «Малого» Пита, после разговора с ним Тони понимает, что это его сын от той официантки, с которой он давно провел ночь. Спустя некоторое время Френки умирает от передозировки, Тони тяжело переживает это и впадает в депрессию.

Вместе с Малым Питом он возвращаются в Нью-Йорк. Тони забирает все деньги, заработанные Питом игрой на гитаре, на покупку наркотиков. После спора с Питом из-за решения Тони сдать гитару в ломбард, он решает подарить мальчику свою губную гармошку, принадлежащую его отцу. После этого он просит Пита подождать его, затем уходит. На следующее утро к Питу приходит мужчина и передает ему пакет с наркотиками (со словами "не продавай все в одном месте"), закладную на гитару, и слова прощания от Тони. Спустя годы Пит проживает тем, что продает наркотики в клубах и популярным рок-группам, но однажды, он отказывает музыкантам и требует, чтоб ему дали возможность спеть. Хозяева студии и члены группы сначала отказывают, но затем соглашаются проверить его талант. Вскоре Пит становится кумиром миллионов. Мультфильм завершается концертом Пита перед огромной публикой, где он исполняет «Blue Suede Shoes» Элвиса Пресли.

Создатели фильма

Саундтрек 
Саундтрек к фильму был издан на виниловых пластинках после премьеры, но не был переиздан на компакт-дисках. По словам режиссёра Ральфа Бакши, это произошло потому, что стоимость авторских прав на песни из фильма существенно выросла по сравнению с временем, когда снимался фильм:

В фильме так много музыки, что затраты на саундтрек составят миллионы.

Хотя в фильме представлены почти пятьдесят популярных песен, охватывающих период с 1930-х по 1980-х годов, альбом предлагает только десять, девять из которых представлены только в третьей части фильма (с конца 1950-х до середины 1970-х). В мультфильме звучат: Sing Sing Sing Бенни Гудмена, A string of pearls Глена Миллера, Don’t Think Twice, It’s All Right и A Hard Rain's A-Gonna Fall Боба Дилана, Singers Up Up And Away Джонни Манна, Free Bird группы Lynyrd Skynyrd, Pretty Vacant группы The Sex Pistols, Night Moves Боба Сигера.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «Поп Америка» на сайте The Big Cartoon DataBase

Мультфильмы Ральфа Бакши
Мультфильмы США 1981 года
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы о музыке
Мультфильмы для взрослых
Рисованные мультфильмы 1981 года